O lume dispărută este un roman de Sir Arthur Conan Doyle publicat în anul 1912. Se mai poate referi la:

 O lume dispărută (desen animat)
 O lume dispărută (film din 1925)
 O lume dispărută (film din 1960)
 O lume dispărută (film din 1992)
 O lume dispărută (film din 1998)
 O lume dispărută (film din 2001)